Tisovac (Pakrac)
 Tisovac (Staro Petrovo Selo)